

Geografia 
 Campomorto – frazione nel comune italiano di Siziano
 Campomorto – sino al 1958 nome della frazione Campoverde nel comune italiano di Aprilia

Storia 
 Battaglia di Campomorto – scontro avvenuto il 21 agosto 1482 nel contesto della guerra di Ferrara